Муэ:
  — коммуна во Франции, в кантоне Гемне-Панфао, департамент Атлантическая Луара, регион Пеи-де-ла-Луар.
 Муэ — коммуна во Франции, в кантоне Нёви-Сен-Сепюлькр, департамент Эндр, регион Центр — Долина Луары.
 Муэ — коммуна во Франции, в кантоне Сен-Бенуа-дю-Со, департамент Эндр, регион Центр — Долина Луары.

См. также 
 Моэ